Spex ist:
 eine deutsche Musikzeitschrift, Spex (Zeitschrift)
 eine Theaterform, Spex (Theater)
 eine Schreibweise der Abkürzung specs 
 für das englische Wort specifications (deutsch: Spezifikation)
 für das englische Wort spectacles (deutsch: Brille)
 die Abkürzung für das Speech Processing Expertise Centre, dem Validierungszentrum für Tools für gesprochene Sprache
 die Kurzform von X-Ray Spex, eine englische Punk-Band
 der Künstlername eines Mitglieds der britischen Digital-Hardcore-Band Lolita Storm
 Namensbestandteil der Mister Spex GmbH, einem deutschen Online-Optiker
 ein ehemaliger kanadischer Automobilhersteller, siehe Spex (Automobilhersteller)

SpeX ist
 ein 0,8–5,4 Micron-Spektrograf mittlerer Auflösung, den das Institute for Astronomy der University of Hawaiʻi System für das Infrared Telescope Facility gebaut hat

Siehe auch
 Speex

SPEX